In biologia il termine Polymita può riferirsi a:
 Polymita – genere di piante della famiglia Aizoaceae
 Polymita – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Cepolidae